72-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 72-я параллель северной широты
 72-я параллель южной широты

См. также 
 72-й меридиан восточной долготы
 72-й меридиан западной долготы